Schafweihergraben ist ein Gewässername:

 Schafweihergraben (Berlisbach), linker Zufluss des Berlisbachs oder Gaxhardter Bachs (zur Rotach, zur Wörnitz) an der Schnepfenmühle, Gemeinde Stödtlen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schafweihergraben (Borsbach), linker Zufluss des Borsbachs (zur Fränkischen Rezat) in Borsbach, Markt Flachslanden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schafweihergraben (Ehebach), rechter Zufluss des Ehebachs (zur Aisch) in Deutenheim, Markt Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Schafweihergraben (Igelsbach), rechter Zufluss des Igelsbachs (zum Brombach) in Igelsbach, Markt Absberg, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern